Legio XV è la denominazione di diverse legioni dell'esercito romano:
Legio XV (Cesare)
Legio XV (Marco Antonio)
Legio XV Apollinaris
Legio XV Primigenia

Pagine correlate
Elenco di legioni romane